von Litauen ist der Beiname folgender Personen:

 Aigustė Anastasia von Litauen (1316/1321–1345), Großfürstin von Moskau
 Alexandra von Litauen (um 1360–1434), Prinzessin von Litauen 
 Anna von Litauen (1309–1339), Prinzessin von Litauen und Königin von Polen
 Kasimir von Litauen (1458–1484), siehe Kasimir (Heiliger)
 Sofia von Litauen (1371–1453), Großfürstin von Moskau